A categoria 52 kg feminino do Campeonato Mundial de Judô ocorreu no dia 25 de agosto.

Medalhas

Resultados

Final

Repescagem

Grupo A

Grupo B

Grupo C
{{16TeamBracket-Compact-NoSeeds-Byes
| RD1=Primeira Rodada
| RD2=Segunda Rodada
| RD3=Terceira Rodada
| RD4=Quartas de final

| team-width=130
| score-width=20

| RD1-team03= Rim Song-sim
| RD1-score03=000
| RD1-team04= Yanet Bermoy
| RD1-score04=000

| RD1-team05=| RD1-score05=100
| RD1-team06= Angelica Delgado
| RD1-score06=000

| RD1-team11= Jaana Sundberg
| RD1-score11=000
| RD1-team12= Misato Nakamura
| RD1-score12=100

| RD2-team01= Natalia Kuziutina
| RD2-score01=001
| RD2-team02= Rim Song-sim
| RD2-score02=000

| RD2-team03=| RD2-score03=100
| RD2-team04= Kim Mi-ri
| RD2-score04=000

| RD2-team05= Joana Ramos
| RD2-score05=000
| RD2-team06= Misato Nakamura
| RD2-score06=100

| RD2-team07= Kristine Jiménez
| RD2-score07=000
| RD2-team08= Tetiana Levytska
| RD2-score08=100

| RD3-team01= Natalia Kuziutina
| RD3-score01=000
| RD3-team02=
| RD3-score02=000

| RD3-team03= Misato Nakamura
| RD3-score03=100
| RD3-team04= Tetiana Levytska
| RD3-score04=000

| RD4-team01= Natalia Kuziutina
| RD4-score01=000
| RD4-team02=

Grupo D
{{16TeamBracket-Compact-NoSeeds-Byes
| RD1=Primeira Rodada
| RD2=Segunda Rodada
| RD3=Terceira Rodada
| RD4=Quartas de final

| team-width=130
| score-width=20

| RD1-team03=

Referências
Tabela oficial

Campeonato Mundial de Judô de 2015